Guglitz ist der Name folgender Orte:

 Guglitz (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortsteil von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Guglitz (Gemeinde Hengsberg), Ortsteil von Hengsberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark